Peckl steht für:

 Kerstin Peckl (* 1989), österreichische Tennisspielerin
 Peckl (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark